Chrétien est un nom propre ou commun qui peut désigner un nom commun, un prénom, un patronyme.

Nom commun ou adjectif 
 Chrétien : relatif au christianisme ou adepte du christianisme.

Prénom ou patronyme 
 Chrétien est un prénom masculin peu usité. C'est aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Chrétien de Douai († ?), bienheureux, personnage hypothétique qu'une confrérie de Douai avait choisi comme saint patron, prétendant qu'il était boulanger ; ses reliques se trouvaient dans l'église Saint-Albin. Il est fêté le 7 avril.
 Chrétien de Lamoignon (1567-1636), magistrat français au Parlement de Paris
 Chrétien de Troyes (v. 1135), écrivain du Moyen Âge, considéré comme le premier grand romancier français
 François-Michel-Chrétien Deschamps (1683-1747), dramaturge français, né près de Troyes
 Chrétien François Antoine Faure de Gière (1769-1813), général français
 Chrétien François de Lamoignon de Bâville (1735-1789), magistrat et homme d'État français
 Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), juriste et homme d’État français
 Chrétien Joseph Ernest Grégoire de Lannoy dit « Delannoy » (1731-1822), homme d'État français
 Chrétien Urhan, baptisé « Christian Urhan » (1790-1845), violoniste, altiste, organiste, compositeur et joueur de viole d'amour français
 Autres : voir .

Personnalités portant ce patronyme 

 Abel Chrétien (1919 - 1972), sculpteur et graveur médailleur français ;
 Alain Chrétien (1975), homme politique, député et maire de Vesoul ;
 Albert Chrétien (1890-1934), nageur français ;
 Charles-Étienne Chrétien (1999), coureur cycliste canadien ;
 Edmond Chrétien (1883-1945), sculpteur français ;
 Gilles-Louis Chrétien (1754-1811), inventeur et violoncelliste français ;
 Henri Chrétien (1879-1956), astronome, ingénieur-opticien, professeur et inventeur français ;
Hedwige Chrétien (1859-1944), compositrice et professeure de musique française ;
 Jean Chrétien (1934), ancien Premier ministre du Canada ;
 Jean Chrétien (1897-1988), général de brigade français ;
 Jean-Louis Chrétien (1952-2019), philosophe et poète français ; 
 Jean-Loup Chrétien (1938), premier spationaute français ;
 Jean-Pierre Chrétien (1937), historien français, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs ;
 Margaux Chrétien (1992), nageuse synchronisée française ; 
 Michaël Chrétien (1984), footballeur franco-marocain ; 
 Michel Chrétien (1936), professeur et scientifique spécialiste en neuroendocrinologie ;
 Paul Chrétien (1862-1948), général de division français ;
 Pierre Chrétien  (1846-1934), un entomologiste français
 Raymond Chrétien (1942), avocat et un diplomate canadien.

Toponyme 
 Chrétien est le nom d'un cratère lunaire
 l'Île aux Chrétiens est une île appartenant à l'archipel de Molène , mais faisant partie de la commune du Conquet.

Voir aussi 

 Bon-Chrétien : nom générique donné à différentes variétés de grosses poires
 
 Télescope Ritchey-Chrétien, en astronomie : télescope de type Cassegrain particulier, conçu pour éliminer l'aberration optique appelée coma.
 Chrétienté

Notes et références